William Swan ist der Name folgender Personen:

* William Swan (Diplomat) (1619–1678), englischer Diplomat
 William Swan, 1. Baronet (1631–1680), englischer Adliger
 William Swan, 2. Baronet (1667–1712), englischer/britischer Adliger
 William Graham Swan (1821–1869), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 William Swan (Schauspieler) (* 1928), US-amerikanischer Schauspieler
 William Lance Swan (* 1942), US-amerikanischer Country-Sänger und Songwriter, siehe Billy Swan